Matić je priimek več oseb:
 Anka Matić, narodna herojka
 Darko Matić, bosanski nogometaš
 Dragan Matić, slovenski zgodovinar in arhivist
 Đuro Matić, general JLA
 Igor Matić, srbski nogometaš
 Ivan Matić, hrvaški nogometaš
 Nada Matić, narodni heroj
 Nemanja Matić, srbski nogometaš
 Petar Matić - Dule, narodni heroj Jugoslavije, generalpolkovnik JLA
 Peter Matić (* 1937), avstrijski igralec
 Saša Matić, bosanski pevec
 Stipe Matić (* 1979), hrvaški nogometaš
 Uroš Matić, srbski nogometaš
 Veran Matić (* 1962), srbski časnikar
 Zoran Matić, jugoslovanski nogometni trener

Priimki